Olex steht für:
 Olex (Oregon), Unincorporated Community in Gilliam County, Oregon

OLEX steht für:
 OLEX, deutsches Mineralöl-Unternehmen
 OLEX-Tankstelle am Raschplatz, eine der ersten Tankstellen in Deutschland
 Olex-Haus, denkmalgeschütztes Gebäude in Berlin

Abkürzung